SQB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Ana (Colombia)